El Torneig de Costa do Sauipe 2011, també conegut com a Brasil Open 2011, és una competició tennística disputada sobre terra batuda que forma part de les sèries 250 de l'ATP. L'onzena edició del torneig es va celebrar entre el 5 i el 12 de febrer del 2011 a Costa do Sauipe, Brasil.

L'espanyol Nicolás Almagro va aconseguir el segon títol a Costa do Sauipe després de la victòria l'any 2008. El tennista local Marcelo Melo va aconseguir el tercer títol de dobles amb tres companys diferents.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011